«Коро́на» () — польский футбольный клуб из города Кельце. В настоящее время выступает во втором по значимости дивизионе польского чемпионата — Первой лиге.

История 
Клуб был основан в 1973 году слиянием двух команд: «Искра» и СХЛ. Новый клуб вышел во Вторую лигу в 1975 году. В 2005 году «Корона» выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в Экстракласу, где с ходу заняла 5 место. В сезоне 2007/08 команда заняла 6 место, однако из-за обвинений в коррупции клуб был понижен в классе. В 2009 году команда заняла 3 место в Первой лиге и снова вышла в Экстракласу. Высшее достижение клуба в Кубке Польши — финал в 2007 году, в котором клуб уступил «Дискоболии» со счётом 0:2. Домашние матчи команда проводит на стадионе « Сузуки Арена», вмещающем 15 550 зрителей.

Достижения 
 Финалист Кубка Польши: 2007

Известные тренеры 
  Владимир Булгаков

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт фанатов клуба 

Кельце
Футбольные клубы Польши
Спорт в Свентокшиском воеводстве